

Sciences et techniques 
 gore, ou arène, un type de sol provenant de la décomposition du granite
 gore blanc, une roche sédimentaire argileuse provenant de l'altération de cendres volcaniques

Culture et société 
 Cinéma gore, un genre cinématographique dérivé de l'horreur
 Gore: Ultimate Soldier, un jeu vidéo de 4D Rulers (2002)
 Gore, un album de Deftones (2016)

Patronyme 

 Al Gore (né en 1948), vice-président des États-Unis entre 1993 et 2001 ;
 Albert Arnold Gore Sr. (1907-1998), homme politique américain, père d'Al Gore ;
 Arthur Gore (1868-1928), joueur de tennis britannique ;
 Bill Gore (1912-1986), homme d'affaires américain ;
 Catherine Gore (1799–1861), écrivain et dramaturge britannique du  ;
 Charles Stephen Gore (1793-1869), général britannique ;
 Christopher Gore (1758-1827), homme politique américain ;
 Christopher Gore (1944-1988), scénariste américain ;
 Delilah Gore, femme politique papou-néo-guinéenne ;
 Frank Gore (né en 1983), joueur américain de football américain ;
 George O. Gore II (né en 1981), acteur américain ;
 Graham Gore (1807-v. 1847-1848), navigateur britannique ;
 Howard Mason Gore (1866-1924), homme politique américain ;
 Laura Gore (1918-1957), actrice italienne ;
 Lesley Gore (1946-2015), chanteuse américaine ;
 Lou Gore, réalisateur et artiste multisupports français ;
 Martial Gore (né en 1990), joueur ivoirien de volley-ball ;
 Martin L. Gore (né en 1961), compositeur et musicien du groupe Depeche Mode ;
 Michael Gore (né en 1951), compositeur de musique de films ;
 Paul Gore-Booth (1909-1984), diplomate britannique ;
 Shawn Gore (né en 1987), joueur canadien de football canadien et de football américain ;
 Spencer Gore (1850–1906), joueur de tennis, premier vainqueur du Tournoi de Wimbledon ;
 Terrance Gore (né en 1991), joueur de baseball américain ;
 Thomas Gore Browne (1807-1887), officier britannique ;
 Tipper Gore (née en 1948), ancienne épouse d'Al Gore ;
 Walter Gore (1910-1979), danseur et chorégraphe britannique ;
 William Henry Gore (1857-1927), peintre britannique.

Toponyme 

 Gore Bay, une ville de l'Ontario ;
 Gore, une municipalité de la MRC d'Argenteuil au Québec ;

 Gore, une ville de l'État de l'Oklahoma, située dans le comté de Sequoyah ;
 Gore Township, une petite localité de l'État du Michigan, située dans le comté d'Huron ;
 chaînon Gore, un chaînon de montagnes au Colorado ;

 Gore, une ville située dans la région Oromia ;
 Gore, un ancien awraja de la province d'Illubabor ;

 Gore, une ville située dans la partie méridionale de l'île du Sud, et qui a donné son nom au district de Gore.

Patronyme anglais